Der Einzelwettbewerb im Bogenschießen der Frauen bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro wurde vom 5. August bis zum 11. August 2016  im Sambódromo ausgetragen. An den Wettbewerb nahmen 64 Athleten aus 40 Ländern. 

Aus Deutschland und Österreich nahm jeweils eine Athletin an diesen Wettbewerb teil. Die Deutsche Lisa Unruh konnte die Silbermedaille gewinnen. Im Gegensatz dazu schied die Österreicherin Laurence Baldauff in der ersten Eliminationsrunde aus. Aus der Schweiz und aus Liechtenstein nahmen keine Athletinnen an den Wettbewerb teil. 

Im Finale besiegte Chang Hye-jin aus Südkorea die Deutsche Lisa Unruh. Im Duell um die Bronzemedaille konnte sich die Titelverteidigerin Ki Bo-bae gegen die Mexikanerin Alejandra Valencia durchsetzen, welche sich somit mit den undankbaren vierten Platz zufriedengeben musste.

Titelträger

Austragungsformat 
Der Einzelwettbewerb im Bogenschießen unterteilt sich in zwei Abschnitte. Der erste Teil ist die Platzierungsrunde, welche die Grundlage für die nachfolgende K.-o.-Runde bildet. Jede Schützin hat insgesamt 72 Pfeile und auf die Zielscheibe schießt. Es werden alle Punkte zusammenaddiert und mittels dieser die Rangliste erstellt. In diesen Teil des Wettkampfes können auch Rekorde aufgestellt werden und vor den Olympischen Sommerspielen 2016 waren die folgenden Rekorde aktuell: 

Den zweiten Teil bildet die Eliminationsrunde, welche im K.-o.-System ausgeführt wird. Dabei werden vier Gruppen gebildet. Die Paarungen der Bogenschützinnen ergaben sich aus der vorangegangenen Platzierungsrunde, so trat die Erstplatzierte gegen die Bogenschützin auf Platz 64 an, die Zweitplatzierte gegen die Bogenschützin auf Platz 63 und so fort. Jede Schützin schoss eine Serie von drei Pfeilen. Die Gewinnerin der Serie erhielt zwei Punkte, bei Gleichstand gab es einen Punkt. Es wurden maximal fünf Serien geschossen. Die Schützin, die zuerst sechs Punkte erzielte, zog in die zweite Runde ein, danach ins Achtel-, Viertel- und Halbfinale, sowie ins Finale bzw. ins Duell um die Bronzemedaille. Stand es nach fünf Serien immer noch unentschieden, wurde ein Entscheidungsschuss abgegeben, der über Sieg und Niederlage entschied.

Ergebnisse

Platzierungsrunde 
Die Platzierungsrunde fand am 5. August 2016 statt.

Eliminationsrunde 
Die erste und die zweite Runde wurden zwischen den 8. und den 10. August 2016 durchgeführt. Die anderen Eliminationsrunden fanden am 11. August 2016 statt.

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

Gruppe 4

Finalrunde

Medaillen 

Mit dem Olympia-Sieg konnte Chang Hye-jin ihren ersten großen Internationalen Titel gewinnen. Nach der Silbermedaille bei den Asienspielen 2014 war es erst ihre zweite Einzelmedaille. Die Deutsche Lisa Unruh konnte für den DOSB die erste Medaille im Bogenschießen gewinnen. Ki Bo-bae verpasste durch die Halbfinalniederlage gegen die spätere Olympiasiegerin die erste olympische Titelverteidigung im Bogenschießen.

Weblinks 
 Result Book Rio 2016 (engl.) auf der Seite der World Archery Federation

Einzel Frauen
Frauenschießsportwettkampf